CPSI est un sigle, qui peut désigner :
  ;
  ;
 , aux États-Unis ;
  ;
 Commercialisation des produits et services industriels (Tarbes, France) ;
 Computer Products & Services Incorporated (aujourd'hui ), une entreprise de services informatiques américaine ;
 Coordinateur de projets en systèmes d'information (Lyon-Bron, France) ;
 .

cpsi est un symbole, qui représente :
 , une unité de mesure utilisée notamment dans le contexte des pots catalytiques.

Unité non-SI